Roundelay также известный как ХОRОВОД (сокращённо RNDL или ХRVD) — российский музыкальный коллектив образованный в Самаре в 2011 году. Группа использует два названия: выступая с английским репертуаром, представляется как Roundelay, с русскоязычным как ХОRОВОД.

История 

Идея проекта принадлежит Дмитрию Колеватых , который в 2011 году стал набирать людей для участия в своей группе. Первоначально Roundelay выступали в формации хора и фортепиано, однако позже на концертах группы им стали аккомпанировать и другие инструменты (в том числе и оркестр). Первым альбомом Roundelay принято считать Live EP «One Page From The Great Book» вышедшим 25 января 2012 года. В мае 2012 года Roundelay участвуют в конкурсе 10 молодых музыкантов от ресурса Look At Me и становятся финалистами проекта. Итогом конкурса является совместная работа над одной песней с зарубежными продюсерами, таковым для Roundelay становится Jeremy Gara — барабанщик и гитарист группы Arcade Fire. В результате данной коллаборации выходит релиз песни «The River», который приносит группе определённую известность. Летом 2012 года Roundelay участвуют в ночном фестивале «Summer Night Camp» организованным Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», где специальными гостями являются Tim Koh (Ariel Pink’s Haunted Graffiti) и Sun Araw. Спустя год после локальных концертов и перформансов в родном городе, Roundelay участвуют в ещё одном крупном фестивале Форма, который проходит в московском парке Красная Пресня. Осенью 2013 года группа начинает запись полноценного альбома «Russian Melodies», который выходит 2 марта 2014 года. После этого группа подписывает контракт с американским лейблом Far From Moscow и параллельно издаёт альбом на физическом носителе при поддержке лейбла «Iskra». В апреле 2015 года группа организует самостоятельный, ночной, уличный концерт. Он проходит в заброшенном районе города Самара. На нём группа презентует новый русскоязычный альбом, а данное мероприятие сами организаторы называют "Вичёвка #1". Стиль вечеринки характеризуется как концерт вандального искусства атрибутами которого становятся горящие бочки и уличные прожектора. В июле 2015 года группа анонсирует сингл с предстоящего альбома — песню «Ветерок», которая выходит небольшим тиражом на CD дисках при поддержке лейбла «Iskra» .

Состав

Дискография 
 
Сотрудничество
 Jeremy Gara — песня  «The River» (prod.Jeremy Gara of Arcade Fire)
 Joseph Gordon-Levitt — в рамках проекта  «HitRecord» песня  «Mother Mary» (промо)

Награды 
 Премия "ТОП 30. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти". Номинация - «Музыка» 2013.06.08.

Интересные факты 

 Дмитрий Колеватых является внуком народного художника РФ  Коммисарова И.Е.
 За всё время существования коллектива в нём поучаствовало около 50 музыкантов.
 В честь 2-х летия коллектива были изготовлены памятные знаки для участников.

Ссылки 
Публикации:
 Far From Moscow 
 Russia Beyond the Headlines
 Волна. Афиша
 Look At Me (1)
 Look At Me (2)
 Россия без нас
 Bigvill (1)
 Bigvill (2)
 Bigvill (3) 
 Bigvill (4) 
 Новая Газета в Поволжье
 Волжская коммуна
 Комсомольская правда

Рецензии:

 The Absolute Mag
 Волна. Афиша

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году
Рок-группы России
Самара
Музыкальные коллективы Самары